Der Dreiband Grand Prix 1987/3 war das 3. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 19. bis zum 22. Februar 1987 in Malmö statt.

Das CEB-Turnier wurde als "GRAND-PRIX MALMÖ" ausgetragen.

Geschichte 
Der dritte Grand Prix 1987 endete mit einem Favoritensieg. Raymond Ceulemans gewann das Finale gegen Dieter Müller mit 3:1 Sätzen. Müller wurde Gesamtsieger 1987 bei der CEB. Platz drei ging an den Portugiesen Jorge Theriaga.

Turniermodus 
Das ganze Turnier wurde im KO-System auf drei Gewinnsätze bis 15 Punkte gespielt. Es wurden in den offiziellen Endergebnissen nur die erzielten Punkte, aber leider keine Aufnahmen gelistet.

Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Abschlusstabelle

KO-Runde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Einzelnachweise 

1987/3
Karambolageveranstaltung 1987
Billardturnier in Schweden
Sportveranstaltung in Malmö